Plaats in Indonesië
 Sudagaran (Banyumas), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Sudagaran (Sidareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java